Sines – città nella regione dell'Alentejo in Portogallo

Persone 
 Johnny Sines – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ray Sines – politico statunitense

Altro 
 Ferrovia di Sines – linea ferroviaria del sud-est del Portogallo
 Sines and Singularities – secondo album in studio di Bluetech